Het WTA-tennistoernooi van Miami (officieel Miami Open) van 2021 vond plaats van dinsdag 23 maart tot en met zondag 4 april in Miami Gardens, 27 km benoorden de Amerikaanse stad Miami. Het was de 36e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Miami 2021. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Hard Rock Stadium.

Enkelspel 
Verrassend ver kwam de als 23e geplaatste Griekse Maria Sakkari. Zij klopte onder meer de Nederlandse Arantxa Rus, de Amerikaanse Jessica Pegula en ten slotte het tweede reekshoofd, de Japanse Naomi Osaka. Osaka's reeks van 23 gewonnen partijen kwam hiermee ten einde. Sakkari, die in Miami nooit verder dan de derde ronde was gekomen, bereikte aldus de halve finale. Daar moest zij in een driesetter buigen voor de Canadese Bianca Andreescu, die elk van haar twee gewonnen sets pas in een tiebreak naar zich toe kon trekken.

De als eerste geplaatste titelverdedigster, Ashleigh Barty uit Australië, slaagde erin haar titel te pro­lon­ge­ren. In de op zaterdag 3 april gespeelde finale tegen de als achtste geplaatste Bianca Andreescu, liep de Canadese een voetblessure op, waardoor zij tijdens de tweede set de strijd moest staken. Barty wist voor de tweede keer het toer­nooi van Miami op haar naam te schrij­ven. Het was haar tiende WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 300.110 prijzen­geld op dit toernooi.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Twee Belgische vrouwen speelden mee:
 Elise Mertens, als zestiende geplaatst, versloeg Anett Kontaveit (22e reekshoofd) en bereikte daardoor de vierde ronde – daarin moest zij de duimen leggen voor de Japanse Naomi Osaka (2).
 Kirsten Flipkens had het kwalificatie­toernooi niet doorstaan, maar mocht, na afmelding van Alison Riske, als lucky loser toch meedoen in de hoofdtabel – door de geplaatste positie van Riske kreeg Flipkens een vrijstelling voor de eerste ronde, maar zij verloor haar openingspartij in de tweede ronde.

Er waren ook twee Nederlandse deelneemsters:
 Kiki Bertens was het tiende reekshoofd, en kreeg daarmee een vrijstelling voor de eerste ronde – zij verloor evenwel meteen haar openingspartij in de tweede ronde van de Russische kwalificante Ljoedmila Samsonova.
 Arantxa Rus won van de Tsjechische Marie Bouzková en bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

De als eerste geplaatste titelverdedigsters Elise Mertens en Aryna Sabalenka strandden al in de eerste ronde.

Het als vijfde geplaatste Japanse duo Shuko Aoyama en Ena Shibahara won het toer­nooi. In de op zondag 4 april gespeelde finale ver­sloe­gen zij het als achtste geplaatste koppel Hayley Carter en Luisa Stefani in twee sets. Het was hun zesde gezamen­lijke titel. Aoyama had daar­naast negen eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shibahara één.

Behalve Mertens was er nog een Belgische deelneemster: Kirsten Flipkens speelde samen met de Amerikaanse Coco Vandeweghe – zij verloren eveneens hun openingspartij.

De Nederlandse Demi Schuurs en Nicole Melichar (VS) waren het derde reekshoofd – ook zij konden na hun eerste optreden huiswaarts keren. Kiki Bertens en Arantxa Rus waren door middel van een wildcard tot het toernooi toegelaten – dit Nederlandse duo had eveneens de eerste ronde als eindstation.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel
* Toernooischema ITF

Miami 2021
Miami